Шевлюк — украинская фамилия.

Известные носители:
 Шевлюк, Валерий Николаевич (1948—2015) — советский футболист.
 Шевлюк, Владимир Николаевич (род. 1947) — советский футболист.